Proof (en español, "prueba") hace referencia a varios artículos:

Música
Proof (rapero), cantante estadounidense;
Proof/no vain, disco de la cantante Mell;
Proof of Youth, álbum del grupo The Go! Team;
Proof (álbum), álbum del grupo surcoreano BTS;

Ficción
Proof (serie de televisión)